La Delta Ethniki 1993-1994 è la 12ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 11

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Gruppo 12

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1994-1995
      Retrocesse nei Campionati regionali 1994-1995

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1993
Calcio nel 1994